Éréthisme mercuriel, symptômes induits par une intoxication au mercure.

Références

Voir aussi
 Irritation